Tokelau bezeichnet:

 Tokelau, ein von Neuseeland abhängiger Teil der Union-Inseln
 Tokelau (Tuvalu), Hauptort von Nanumanga im pazifischen Inselstaat Tuvalu
 die Hautflechte Tinea imbricata